El primer ciclo de Australia's Next Top Model comenzó a emitirse el 11 de enero de 2005 con diez participantes que aspiraban a conseguir el título. Durante este ciclo no hubo viaje internacional. El episodio final se realizó en Melbourne, Victoria. 

Las diez participantes, originarias de distintas partes del país, se reunieron en Sídney donde pasaron ocho semanas compartiendo un apartamento mientras competían por el título de Australia's Next Top Model.

La ganadora del primer ciclo fue Gemma Sanderson, la mayor de todas las ganadoras en la historia del programa. El premio para la ganadora del primer ciclo de Australia's Next Top Model fue un contrato con Chic Model Management, un viaje con todo pago a Milán para realizar una audición en una agencia, Fashion, un editorial de ocho páginas en la Revista Cleo y la oportunidad de ser el rostro de la nueva campaña publicitaria de cosméticos Napoleon durante un año.

Australia's Next Top Model